Эдинбургский марафон () — ежегодный (с 2003 года) марафон, проходящий в мае в Эдинбурге, Шотландия.

Победители-мужчины

Победители-женщины

Ссылки 
 Edinburgh Marathon 
 Edinburgh 'KB' 5 Mile Road Race 
 2012 Media Pack Info 

Марафон
Марафоны Великобритании
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года